Paroles et Musique est une expression qui peut faire référence à :
Paroles et Musique (Words and Music), pièce radiophonique de Samuel Beckett créée en version anglaise en 1962 puis en version française en 1972 ;
 Paroles et Musique, revue musicale française, publiée entre 1980 et 1990 ;
 Paroles et Musique, film franco-canadien écrit, réalisé et produit par Élie Chouraqui, sorti en 1984 ;
 Paroles et Musique, émission télévisée présentée par Guy Bontempelli et Christine Delaroche et diffusée sur Antenne 2 dans les années 1960-70.

Voir aussi
Paroles et Musiques, festival de chanson française créé en 1992.